Anthriscus dissectus är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Henry Wright. Anthriscus dissectus ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Småkörvlar
dissectus